Korinth kan syfta på:

 Korinth ‒ en antik och modern stad i Grekland
 Korinth (fornlämning) ‒ den antika staden Korinth
 Arkhaía Kórinthos ‒ orten vid den antika staden Korinth
 Korinth (perifereiakí enótita) ‒ en regiondel i Peloponnesos i Grekland
 Korinth, Danmark ‒ en ort i Region Syddanmark i Danmark
 Korinthkanalen ‒ en viktig sjötransportled genom Korintiska näset i Grekland

Se även
 Corinth ‒ flera
 Korint